Cassano pode significar:
 Cassano Spinola, comuna italiana do Piemonte
 Cassano Magnago, comuna italiana da Lombardia
 Cassano Valcuvia, comuna italiana da Lombardia
 Cassano Irpino, comuna italiana da Campânia
 Cassano delle Murge, comuna italiana da Púglia
 Albese con Cassano, comuna italiana da Lombardia
 Cassano all'Ionio, comuna italiana da Calábria
 Cassano d'Adda, comuna italiana da Lombardia
 Palazzo Serra di Cassano

Desambiguações de topônimos